S30 oder S 30 steht für:
 Dongfeng Fengshen S30, chinesisches Automobil
 Nissan S30, japanisches Automobil, interne Bezeichnung des Datsun 240Z
 HMS Explorer (S30), britisches Experimental-U-Boot auf Basis des deutschen U 1407 aus der U-Boot-Klasse XVII
 HMS Vigilant (S30), britisches Atom-U-Boot der Vanguard-Klasse (1992)
 Canon Powershot S30, Typ der Canon Powershot S
 „Niemals Wasser hinzugießen“, kodifizierter Warnhinweis zur Charakterisierung der Gefahrenmerkmale von Gefahrstoffen durch R- und S-Sätze

S-30 steht für:
 Explorer 8 (auch: Explorer S-30), Satelliten-Mission im Rahmen des Explorer-Programms der NASA
 Tupi (S-30), brasilianisches U-Boot der Tupi-Klasse (U-Boot-Klasse 209)
 USS S-30 (SS-135), US-amerikanisches U-Boot der S-Klasse (United States Navy)
 Sulfur-30 (30S), Isotop von Schwefel, künstliches Radionuklid

S.30 steht für:
 SABCA S.30, belgisches Flugzeug von SABCA (Sociétés Anonyme Belge de Constructions Aéronautiques)

Abkürzung